Tim Crowder (né le  à Victoria en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il est repêché au ,  au total par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée de 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Kings de Powell River || LHCB || 57|| 21|| 34|| 55|| 44|| 7|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2004-2005 || Eagles de Surrey || LHCB || 56|| 23|| 27|| 50|| 30|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Wolverines du Michigan || NCAA || 44|| 17|| 13|| 30|| 29|| -|| -||- ||- ||-  
|- 
| 2006-2007 || Wolverines du Michigan || NCAA || 41|| 14|| 11|| 25|| 18|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Wolverines du Michigan || NCAA || 42|| 15|| 23|| 38|| 36|| -|| -||- ||- ||- 
|- 
| 2008-2009 || Wolverines du Michigan || NCAA || 24|| 4|| 9|| 13|| 14|| -|| -||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || Condors de Bakersfield || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Grizzlies de l'Utah || ECHL ||45 ||11 ||17 ||28 ||35 ||9 ||4 ||2 ||6 ||8
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 55|| 13|| 20|| 33|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Nailers de Wheeling || ECHL || 16|| 1|| 11|| 12|| 11|| 16|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Nailers de Wheeling || ECHL || 7|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Road Warriors de Greenville || ECHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2011-2012 || Olofström IK || Division 1 || 14|| 3|| 13|| 16|| 36|| 10|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 22 || 24 || 46 || 57 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2013-2014 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26 || 9 || 18 || 27 || 8 || 16 || 10 || 9 || 19 || 16
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 || 17|| 10||27 ||18 || 7|| 0|| 3||3 ||  2
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 21 || 15 || 14 || 29 || 8 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 37 || 16 || 13 || 29 || 12 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || HC České Budějovice || 1.liga || 19 || 6 || 3 || 9 || 8 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2017-2018 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 23 || 7 || 15 || 22 || 20 ||6|| 2|| 2|| 4||4
|-
| 2018-2019 || Coventry Blaze ||  EIHL|| 60 || 27 || 41 || 68 || 30 ||2 || 0|| 0|| 0||0
|-
| 2018-2019 || Sydney Ice Dogs ||  AIHL || 26 || 36 || 41 || 77 || 14 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2019-2020 || Fife Flyers || EIHL || 49 || 13 || 27 || 40 || 26 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2020-2021 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2021-2022 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 11 || 24 || 35 || 17 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2

Notes et références  

Naissance en octobre 1986
Naissance à Victoria (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du Chamonix hockey élite
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Fife Flyers
Joueur des Rapaces de Gap
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace